Emerson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Brent C. Emerson
 William Keith Emerson